La famille Testot-Ferry est une famille française originaire de Côte-d'Or.
Claude Testot-Ferry a été titré baron sous le Premier Empire. Sa descendance appartient aux familles françaises titrées subsistantes.

Personnalités 
 Claude Testot-Ferry (1773-1856), colonel de l'Empire (1813), baron de l'Empire (1814), maréchal de camp (1826)
 Henry Testot-Ferry (1826-1869), préhistorien en Saône-et-Loire, découvreur du site préhistorique de la roche de Solutré, fils de Claude 
 Alfred Testot-Ferry (1914-1947), résistant et pilote d'essai

Famille noble française
Famille noble de Bourgogne
Noblesse d'Empire